Rechtecksignal ist:

 ein einzelner Impuls, für dessen Dauer ein konstanter Wert eingeschaltet wird, siehe Rechteckfunktion
 ein periodisches Signal, das zwischen zwei Werten hin und her schaltet, siehe Rechteckschwingung